RAE (Real Academia Española) – Hiszpańska Akademia Królewska
 µg RAE (µg Retinol Activity Equivalents) – mikrogramy równoważnika retinolu, miara aktywności witaminy A
 RAE (Research Assesment Exercise) – brytyjski rządowy system oceny instytucji naukowych

Zobacz też 
 Rae